Lubuski Związek Piłki Nożnej (oficjalny skrót Lubuski ZPN) – wojewódzki związek sportowy (stowarzyszenie), działający na terenie województwa lubuskiego, posiadający osobowość prawną, któremu podlegają wszelkie sprawy piłkarskie (zarówno mężczyzn, jak i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych) w rozgrywkach regionalnych (ligach oraz Pucharze Polski szczebla okręgowego i wojewódzkiego). Członek Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN).

Historia 
Lubuski Związek Piłki Nożnej utworzony został 12 maja 2000 w Międzyrzeczu, podczas „I Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu Gorzowskiego i Zielonogórskiego” (brało w nim udział 137 delegatów Zielonogórskiego OZPN i 70 Gorzowskiego OZPN, tj. 93,2% obecnych na 222 uprawnionych do głosowania), mającego dostosować struktury piłkarskie do nowego podziału administracyjnego kraju. Zgodnie z uchwałą PZPN jego organizację pierwotnie powierzono OZPN w Gorzowie Wlkp., jednak w czasie pierwszego walnego zebrania delegaci postanowili na swą siedzibę obrać Zieloną Górę. Mimo wszystko dla usprawnienia organizacji zachowano okręg w Gorzowie Wlkp., podlegający Lubuskiemu ZPN (w trakcie zjazdu formalnie go zniesiono i utworzono jeszcze raz), który swą jurysdykcją obejmuje północną część regionu (dawne województwo gorzowskie).

Ponadto, w trakcie zebrania: uchwalono statut związku, wybrano jego statutowe organy (Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński), a także powołano podokręgi w: Drezdenku, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Słubicach, Świebodzinie, Zielonej Górze i Żarach, mające prowadzić rozgrywki klasy B, C oraz grup młodzieżowych (juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków). W kolejnych latach zlikwidowano podokręg w Świebodzinie, a w jego miejsce utworzono podokręg w Żaganiu.

Prezesem Zarządu mianowano Stanisława Fąferę (prezesa ostatniego Zarządu Zielonogórskiego OZPN). 4 sierpnia 2000 delegaci zachowanego OZPN w Gorzowie Wlkp. – działając z upoważnienia Zjazdu – wybrali władze statutowe OZPN i prezesa Tadeusza Babija.

W sezonie 2000/2001 do rozgrywek organizowanych przez Lubuski ZPN przystąpiło 489 drużyn, zaś w kartotekach związku figurowało 15 537 zarejestrowanych piłkarzy (uprawnionych do gry było natomiast 9837).

9 lutego 2002, w zielonogórskiej Palmiarni – w trakcie uroczystego balu – ogłoszono wyniki I plebiscytu na najlepszego piłkarza i trenera województwa lubuskiego roku 2001 (głosowali czytelnicy Gazety Lubuskiej), w którym zwyciężyli ówcześni przedstawiciele trzecioligowej Pogoni Świebodzin – Andrzej Puchacz (zawodnik) oraz Rafał Wojewódka (szkoleniowiec).

18 września 2004, podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiego ZPN, delegaci wybrali nowe władze z Romualdem Jankowiakiem – jako nowym Prezesem Zarządu – na czele.

Do czerwca 2019 rozgrywki piłki nożnej w województwie lubuskim prowadził Wydział Gier LZPN, Wydział Gier OZPN w Gorzowie Wlkp. i podokręgi. Od lipca 2019, zgodnie z uchwałą zarządu PZPN, oraz uchwałami zarządu LZPN Nr 19/2020 i 20/2020, rozgrywki prowadził Wydział Gier LZPN, Zespół Gier powołanego w Gorzowie Wydziału Zamiejscowego i podokręgi. Od lipca 2020, po uchyleniu uchwały Nr 19/2020 i 20/2020, rozgrywki prowadzi Wydział Gier LZPN i podokręgi.

Na koniec sezonu 2019/2020 w ewidencji Lubuskiego ZPN widniało: 40 857 zawodników potwierdzonych do klubów, 23 014 zawodników uprawnionych do gry oraz 272 kluby biorące udział w rozgrywkach.

Lubuski ZPN prowadzi rozgrywki seniorów na 4 poziomach ligowych: IV lidze (1 grupa), klasie okręgowej (2 grupy), klasie A (7 grup) oraz klasie B (8 grup), w których uczestniczą łącznie 272 zespoły. Ponadto organizuje rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu okręgowym i wojewódzkim, a także ligowe rozgrywki: juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików, orlików oraz żaków.

Prezesi

Książki o klubach i rozgrywkach piłkarskich w Województwie Lubuskim oraz dawnym Województwie Gorzowskim i Zielonogórskim

Wychowankowie lubuskich klubów grający w Reprezentacji Polski 

  Barlinek, Dębno, Międzychód, Myślibórz w latach 1975-1998 administracyjnie należały do woj. gorzowskiego.
  Głogów, Kotla w latach 1950–1975 administracyjnie należały do woj. zielonogórskiego.
  Kolorem żółtym zaznaczeni są zawodnicy obecnie występujący w Reprezentacji Polski.

Wychowankowie lubuskich klubów grający w Polskiej Ekstraklasie 

  Barlinek, Dębno, Międzychód, Myślibórz w latach 1975-1998 administracyjnie należały do woj. gorzowskiego.
  Głogów, Kotla w latach 1950–1975 administracyjnie należały do woj. zielonogórskiego.
  Kolorem żółtym zaznaczeni są zawodnicy obecnie występujący w Ekstraklasie.

Lubuskie kluby w I lidze (II poziom ligowy w Polsce) 

  Dębno w latach 1975–1998 administracyjnie należały do woj. gorzowskiego 
  Głogów w latach 1950–1975 administracyjnie należały do woj. zielonogórskiego

Lubuskie kluby w II lidze (III poziom ligowy w Polsce) 

  Barlinek, Choszczno, Dębno w latach 1975–1998 administracyjnie należały do woj. gorzowskiego 
  Głogów w latach 1950–1975 administracyjnie należały do woj. zielonogórskiego

Tabele lata 2000–2016

Sezon 2000/2001 III Liga

Sezon 2000/2001 IV Liga

Sezon 2000/2001 Klasa Okręgowa

Sezon 2000/2001 A Klasa

Sezon 2000/2001 B Klasa

Sezon 2001/2002 IV Liga

Sezon 2001/2002 Klasa Okręgowa

Sezon 2001/2002 A Klasa

Sezon 2001/2002 Klasa B

Sezon 2001/2002 Klasa C

Sezon 2002/2003 IV Liga

Sezon 2002/2003 Liga Okręgowa

Sezon 2003/2004 IV Liga

Sezon 2003/2004 Liga Okręgowa

Sezon 2004/2005 IV Liga

Sezon 2004/2005 Liga Okręgowa

Sezon 2005/2006 IV Liga

Sezon 2005/2006 Klasa Okręgowa

Sezon 2006/2007 IV Liga

Sezon 2006/2007 Klasa Okręgowa

Sezon 2006/2007 Klasa A

Sezon 2006/2007 Klasa B

Sezon 2006/2007 Klasa C

Sezon 2007/2008 III Liga 

 W całej Polsce następuje reorganizacja rozgrywek. Sezon 2007/2008 jest ostatnim sezonem gdzie I liga jest najwyższa ligą w kraju, od sezonu 2008/2009 Ekstraklasa (I poziom rozgrywkowy), I liga (II poziom rozgrywkowy), II liga grupa zachodnia i wschodnia (III poziom rozgrywkowy) itp. 
 Zwycięzca ligi uzyska awans do nowej I ligi.
 Zespoły z miejsc 2-7 uzyskają awans do nowej II ligi.
 Zespoły z miejsc 8-16 zagrają w nowej III lidze.

Sezon 2007/2008 IV Liga

Sezon 2007/2008 Klasa Okręgowa

Sezon 2007/2008 Klasa A

Sezon 2008/2009 II Liga 

 Zagłębie Sosnowiec zostało ukarane czterema punktami ujemnymi za udział w korupcji.
 Po rundzie jesiennej drużyna Gawina Królewska Wola została przejęta przez Ślęzę Wrocław.
 Odra Opole i Kotwica Kołobrzeg wycofały się po zakończeniu rozgrywek. W związku z tym utrzymali się spadkowicze – Lechia Zielona Góra i Polonia Słubice. Victoria Koronowo i Chemik Police zrezygnowały z ubiegania się o zwolnione miejsca w lidze.

Sezon 2008/2009 III Liga 

 Do rozgrywek dołączono Zagłębie II Lubin po relegacji pierwszego zespołu z rozgrywek Ekstraklasy.
 Licencji nie otrzymały Fadom Nowogród Bobrzański i Spójnia Ośno Lubuskie, w związku z czym utrzymały się Łucznik Strzelce Krajeńskie i MKS Oława.
 Po rundzie jesiennej drużyna MKS Oława wycofała się z rozgrywek, a klub przejął drużynę Wulkanu Wrocław i występuje pod nazwą MKS Oława.
 Zagłębie II Lubin, Lechia II Zielona Góra i Unia Kunice wycofały się po zakończeniu rozgrywek. W związku z tym dodatkowy awans wywalczyły Celuloza Kostrzyn nad Odrą i Polonia Trzebnica.

Sezon 2008/2009 IV Liga

Sezon 2008/2009 Klasa Okręgowa

Sezon 2009/2010 III Liga

Sezon 2009/2010 IV Liga

Sezon 2009/2010 Klasa Okręgowa

Sezon 2010/2011 I Liga 

 GKP Gorzów Wielkopolski został wycofany z rozgrywek po 28. kolejce za trzykrotne nieprzystąpienie do zawodów.

Sezon 2010/2011 II Liga 

 Polonia Słubice wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
 Polonia Nowy Tomyśl wycofała się z rozgrywek po 27. kolejce.
 W związku z nieotrzymaniem licencji przez spadkowicza z I ligi - Odrę Wodzisław Śląski dodatkowo utrzymał się Tur Turek.

Sezon 2010/2011 III Liga

Sezon 2010/2011 IV Liga

Sezon 2010/2011 Klasa Okręgowa

Sezon 2010/2011 Klasa A

Sezon 2010/2011 Klasa B

Sezon 2010/2011 Klasa C

Sezon 2011/2012 II Liga 

 Czarni Żagań nie otrzymali licencji na przyszły sezon, w związku z czym dodatkowo utrzymał się Tur Turek.
 W związku z dodatkowym utrzymaniem w I lidze Polonii Bytom dodatkowo utrzymała się Calisia Kalisz.

Sezon 2011/2012 III Liga 

 Twardy Świętoszów wycofał się z rozgrywek po 3. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane.
 Celuloza Kostrzyn nad Odrą wycofała się z rozgrywek po 18. kolejce.

Sezon 2011/2012 IV Liga

Sezon 2011/2012 Klasa Okręgowa

Sezon 2011/2012 Klasa A

Sezon 2011/2012 Klasa B

Sezon 2011/2012 Klasa C

Sezon 2012/2013 IV Liga 

 Błękitni Lubno wycofali się po zakończeniu rozgrywek w związku z czym w IV lidze pozostała Korona Kożuchów.

Sezon 2012/2013 Klasa Okręgowa

Sezon 2012/2013 Klasa A

Sezon 2012/2013 Klasa B

Sezon 2013/2014 IV Liga

Sezon 2013/2014 Klasa Okręgowa

Sezon 2013/2014 Klasa B

Sezon 2014/2015 IV Liga

Sezon 2014/2015 Klasa Okręgowa

Sezon 2014/2015 Klasa A

Sezon 2015/2016 III Liga

Sezon 2015/2016 IV Liga

Sezon 2015/2016 Klasa Okręgowa

Sezon 2015/2016 Klasa A

Sezon 2015/2016 Klasa B

Sezon 2016/2017 III Liga

Sezon 2016/2017 IV Liga

Sezon 2016/2017 Klasa Okręgowa

Sezon 2016/2017 Klasa A

Sezon 2016/2017 Klasa B

Sezon 2017/2018 III Liga

Sezon 2017/2018 IV Liga

Sezon 2017/2018 Klasa Okręgowa

Sezon 2017/2018 Klasa A

Sezon 2017/2018 Klasa B

Sezon 2018/2019 III Liga

Sezon 2018/2019 IV Liga

Sezon 2018/2019 Klasa Okręgowa

Sezon 2018/2019 Klasa A

Sezon 2018/2019 Klasa B

Sezon 2019/2020 III Liga 
 Wszystkie rozgrywki sezonu 2019/2020 od IV Ligi do Klasy B zostały zakończone w 2019 roku, runda wiosenna nie doszła do skutki w związku z pandemią Koronawirusa Covid 19. W związku z tym z ligi nikt nie spadał.

Sezon 2019/2020 IV Liga

Sezon 2019/2020 Klasa Okręgowa

Sezon 2019/2020 Klasa A

Sezon 2020/2021 III Liga

Sezon 2021/2022 III Liga

Puchar Polski OZPN Zielona Góra, OZPN Gorzów Wielkopolski, LZPN 

Historia rozgrywek: Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn w Województwie Lubuskim

Kluby w województwie lubuskim

Nieistniejące kluby w Województwie Lubuskim

Lubuskie Kluby, które posiadają lub posiadały drużynę rezerw

Przypisy

Bibliografia 
 Zbigniew Łyczko: Głogów -Wrocław Archiwum Prywatne
 Marek Paweł Pospieszny; Monografia Piłkarstwa Gorzowskiego 1945–2006
 Tabele końcowe: Lubuski Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim, Gazeta Lubuska, 90minut.pl
 Mariusz Gazda, Zygmunt Mendelski, Mariusz Staniszewski, Bartosz Suski; Monografia 60-lecia Kostrzyńskiej Piłki Nożnej
 Kroniki Mariusz Gazda
 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim
 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze
 Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn w Województwie Lubuskim

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Lubuskiego ZPN 
 Oficjalna strona OZPN Gorzów Wielkopolski 

Organy terenowe Polskiego Związku Piłki Nożnej
Sport w województwie lubuskim